Власенко — українське та російське прізвище. Походить від хрестильного імені Власій, Влас (з грец.) — 'простий'.
 Власенко Аллін Григорович — український диригент, народний артист України, професор Національної музичної академії ім. Чайковського.
 Власенко Володимир (1881—?) — російський футболіст
 Власенко-Бойцун Анна (1917—1997) — літературознавець, журналіст, освітній діяч.
 Власенко (Суббочева) Валентина Іванівна (1919—2005) — військовий хірург, учасник Німецько-радянської війни.
 Власенко Віталій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Власенко Віталій Миколайович — підполковник Державної прикордонної служби України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Власенко Володимир Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власенко Володимир Максимович ( 1934) — український науковець.
 Власенко В'ячеслав Вікторович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власенко В'ячеслав Ігорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власенко Іван Олександрович (1904—1981) — педагог, ректор Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського.
 Власенко Сергій Володимирович ( 1967) — український політик та юрист. Народний депутат України.
 Власенко Володимир Леонідович — соліст оркестру, народний артист Росії (1995);
 Власенко Дмитро Анатолійович — підполковник Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Власенко Дмитро Леонідович (1982—2021) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власенко Дмитро Миколайович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власенко Лев Миколайович (1928—1996) — піаніст, народний артист СРСР;
 Власенко Марина Володимирівна (* 1961) — заслужений журналіст України.
 Власенко Наталія Андріївна ( 1929) — українська вчена-фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, уродженка Харкова;
 Власенко Олег Вікторович ( 1964) — український дипломат.
 Власенко Олександр Олегович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власенко Параска Іванівна (1900—1960) — українська майстриня народного декоративного розпису; оформлення громадських та житлових будинків, ескізи до килимів, вишиваних панно, кахлів, ваз;
 Власенко Сергій Андрійович — учасник війни в Афганістані, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Власенко Тамара Тимофіївна — Заслужений артист України
 Власенко Юрій Євгенович (1962—2012) — російський трубач, заслужений артист Росії;
 Власенко Юрій Олександрович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власенко Юхим Федосійович (1922—1995) — повний кавалер ордена Слави;

Герої Радянського Союзу 
 Власенко Іван Афанасійович (1907—1995).
 Власенко Ілля Архипович (1902—1963).
 Власенко Микола Полікарпович (1912—1941).
 Власенко Олексій Сидорович (1914—1943).
 Власенко Петро Андрійович (1923—1986).
 Власенко Сергій Платонович (1909—1944).

Див. також 
 Васенко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко